Wójtowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Wójtowice (Bystrzyca Kłodzka) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wójtowice (Grodków) in der Woiwodschaft Oppeln